Butel bezeichnet:
 Butel, Stadtbezirk der mazedonischen Hauptstadt Skopje

Butel ist der Familienname folgender Personen:
 Annaïg Butel (* 1992), französische Fußballspielerin
 Gwenaëlle Butel (* 1989), französische Fußballspielerin
 Henri Butel (* 1929), französischer Ruderer